Symaithos (, latinisiert Symaethus) ist:

 Symaithos (Fluss), in der antiken Geographie ein Fluss auf Sizilien
 Symaithos (Mythologie), der Flussgott des sizilischen Flusses.